Ruské příjmení Menšikov nosí více osob:

 Alexandr Alexandrovič Menšikov (1714–1764), generál, syn А. D. Menšikova
 Alexandr Danilovič Menšikov (1673–1729), ruský státník, vojevůdce, přítel Petra Velikého, kníže Ižorský
 Alexandr Sergejevič Menšikov (1787–1869), admirál, ministr vojenského námořnictva, pravnuk А. D. Menšikova
 Vladimír Alexandrovič Menšikov (1816–1893), generál jezdectva, syn А. S. Menšikova, poslední mužský potomek rodu
 Sergej Alexandrovič Menšikov (1746–1815), generálporučík, vnuk А. D. Menšikova
 Alexandra Alexandrovna Biron rozená Menšikovová (1712–1736), mladší dcera А. D. Menšikova
 Darja Michajlovna Menšikovová (1682–172), manželka А. D. Menšikova
 Marija Alexandrovna Menšikovová (1711–1729), snoubenka Petra II., starší dcera А. D. Menšikova

Související články 
 Meňšikov

Ruská příjmení